Fila de Mariches peut désigner :

Toponymes

Fila de Mariches : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda ;
 Fila de Mariches : capitale de la paroisse civile de Fila de Mariches de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme